Le recensement de la population de 1941 est réalisé en , sur le territoire resté à l'intérieur de la Roumanie à la suite de la perte des territoires à partir des années 1940. Par la suite, après la libération de la Bessarabie, de la Bucovine du Nord, un nouveau recensement est réalisé dans ces régions à l'automne de 1941, de même en Transnistrie en .

Résultats 

1941
1941